Paula (nom) és un nom femení d'origen llatí que vol dir petita
 Júlia Cornèlia Paula (segle III)va ser la primera dona de l'emperador romà Elagàbal
 Paula és una ciutat i municipi en la província italiana de Cosenza, a la regió de Calàbria
 Santa Paula (Paula Montal i Fornés) va ser una religiosa arenyenca del segle XIX
 Santa Paula (Paola Elisabetta Cerioli) va ser una religiosa italiana morta el 1865
 Santa Paula (Paola Frassinetti) va ser una religiosa i fundadora italiana, morta l'any 1882
 Santa Paula va ser una màrtir morta a Màlaga l'any 303
 Santa Paula de Roma va ser una noble romana morta l'any 406
 Paula, pel·lícula de 1952 dirigida per Rudolph Maté